Een Aziatische koning of prins, zie Radja (titel).
 Een figuur uit de tekenfilm Aladdin, zie Radja (Aladdin).